Миха́йлов Пого́ст — название населённых пунктов в Псковской области:
 Михайлов Погост — деревня, административный центр Михайловской волости Локнянского района
 Михайлов Погост — деревня в Дновском районе